Cross Road — музичний альбом гурту Bon Jovi. Виданий 10 жовтня 1994 року Mercury Records. Загальна тривалість композицій становить 72:22. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список творів 

 «Livin' on a Prayer» (4:11)
 «Keep the Faith» (5:44)
 «Someday I'll Be Saturday Night» (4:38)
 «Always» (5:52)
 «Wanted Dead or Alive» (5:07)
 «Lay Your Hands on Me» (5:58)
 «You Give Love a Bad Name» (3:43)
 «Bed of Roses» (6:34)
 «Blaze of Glory» (5:40)
 «In These Arms» (5:19)
 «Bad Medicine» (5:14)
 «I'll Be There for You» (5:41)
 «In and Out of Love» (4:23)
 «Runaway» (3:50)
 «Never Say Goodbye» (4:49)
</div>

Посилання 
 
 огляд sputnikmusic.com

Альбоми гурту Bon Jovi
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Бобом Роком